Сборная Индии по хоккею с шайбой () — команда, представляющая Индию на международных турнирах по хоккею с шайбой. Управляется хоккейной ассоциацией Индии. Была принята в ИИХФ 27 апреля 1989 г. Является ассоциированным членом этой организации и никогда не участвовала в чемпионатах мира. Регулярно принимает участие в азиатском кубке вызова.

История 
Сборная впервые приняла участие в Азиатском кубке вызова по хоккею с шайбой 2009 года, первый в истории матч, в рамках турнира группы А со Сборной Таиланда и проиграла со счётом 0-14. Турнир сборная завершила с нулём очков на последнем месте, пропустив 34 шайбы и забив одну.

В 2010 году сборная Индии участия в Кубке Вызова не принимала. В 2011 году Индия так же не набрала очков, пропустив 101 шайбу. В этой же группе потерпела самое крупное поражение в истории от Сборной Кувейта (2-39).

2012 год стал особенно успешным для сборной. Выступая на домашнем Кубке Вызова, она одержала первую победу над Сборной Макао со счётом 5-1. Индия заняла 2 место в группе, уступив только Малайзии (2-13 и 2-18) и Макао во втором матче (3-5). Выйдя в квалификацию плей-офф, индийцы проиграли Сборной Кувейта со счётом 2-13. Этот результат является до сих пор самым успешным в истории сборной.

В последующих турнирах Индия всё время оставалась на последнем месте и в 2013 году вылетела в первый дивизион, где выступает до сих пор. За это время набрала только 2 очка, сумев довести игру до овертайма в матчах с Макао и Оманом.

Примечания 
.

Ссылки 
 Хоккей | Р-Спорт. Все главные новости спорта.
 Сборная Индии по хоккею с шайбой выиграла первый матч в своей истории — Новости Хоккея — Спорт Mail.Ru
 India men’s national ice hockey team

Хоккей с шайбой в Индии
Хоккей